John Payne (filmacteur) - (1912-1989), een Amerikaanse acteur en zanger
 John Payne (voetbaltrainer) - (1933-2019), een Amerikaanse voetbaltrainer
 John Payne (stemacteur)